Вохидов — фамилия. Известные носители:

 Вохидов, Асрор Акрамович (род. 1995) — таджикистанский боксёр-любитель.
 Вохидов, Турсунбай (1934—2007) — советский механизатор, Герой Социалистического Труда.
 Вохидов, Шамсиддин (род. 2002) — узбекистанский шахматист.

См. также